Žitomir je lahko:
 Žitomir, mesto in regionalno središče v Ukrajini
 Žitomir, Zagrebška županija (Hrvaška)